Kobyly est un toponyme qui peut désigner :

Kobyly, une commune du district de Bardejov, dans la région de Prešov.

Kobyly, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec.